11-й Чемпионат Азии по софтболу среди мужчин 2018 проводился в городе Джакарта (Индонезия) с 23 по 28 апреля 2018 года с участием 9 команд.

В Индонезии и городе Джакарта мужской чемпионат Азии проводился впервые.

Чемпионами Азии (в 8-й раз в своей истории и 7-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Филиппин. Третье место заняла сборная Сингапура.

Формат соревнований 
Сначала команды участвуют в групповом этапе, где в одной группе по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа, где они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2018 год в софтболе
2018
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Индонезии
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты Азии в Индонезии
Софтбол
Апрель 2018 года